Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar (volle Anrede: Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Baginda Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj, , * 22. November 1958 in Johor, Föderation Malaya) ist der 25. Sultan von Johor und der 5. Sultan des modernen Johor. Er ist der Sohn von Sultan Iskandar.
Er ist als Motorrad-Liebhaber bekannt und hat das jährliche Motorrad-Tourenrennen Kembara Mahkota Johor begründet.

Leben

Jugend 
Ibrahim Ismail wurde am 22. November 1958, in der Regierungszeit seines Urgroßvaters, Sultan Ibrahim geboren. Er ist der älteste Sohn von Sultan Iskandar und dessen erster Frau Josephine Ruby Trevorrow, einer Britin aus Torquay. Die beiden hatten sich kennengelernt, als Iskandar (damals „Tunku Mahmud“) in England studierte. Trevorrow, der ein Textilunternehmen gehört, nahm damals den Namen „Kalsom binti Abdullah“ an. Sie ließ sich später scheiden, ist wieder verheiratet und lebt in England.

Der Urgroßvater, Sultan Ibrahim, starb am 8. Mai 1959 in London. Als daraufhin Tunku Ibrahim Ismails Großvater, Ismail von Johor, Sultan wurde, rückte Ibrahim Ismail an zweite Stelle der Thronfolge nach seinem Vater.

Sein Vater, Sultan Iskandar, schickte Ibrahim zum Abschluss seiner Universitäts-Ausbildung an die Trinity Grammar School in Sydney, Australien (1968–1970). Nach dem dortigen Abschluss erhielt er eine militärische Grundausbildung an die Militärakademie Pusat Latihan Tentera Darat (PULADA) in Kota Tinggi. Die weitere militärische Ausbildung erfolgte in den Vereinigten Staaten in Fort Benning, Georgia und später in Fort Bragg, North Carolina.

Tunku Ibrahim Ismail wurde am 4. Juli 1981 zum „Tunku Mahkota“ von Johor ernannt und lebte seither hauptsächlich im Istana Pasir Pelangi. Er vertrat vom 26. April 1984 bis zum 25. April 1989 seinen Vater als Regent, solange dieser als Yang di-Pertuan Agong von Malaysia im Amt war. Danach übernahm er schrittweise einige der Amtsgeschäfte und Funktionen von seinem alternden Vater; unter anderem organisierte er die 211. „Konferenz der Herrscher“, bei der Tunku Ibrahim und Tengku Abdullah, der Tengku Mahkota von Pahang, jeweils ihre Väter in den Gesprächen vertraten.

Sultan von Johor 
Wenige Stunden vor dem Tod seines Vaters am 22. Januar 2010 wurde Tunku Ibrahim als Regent von Johor eingesetzt, nachdem Ärzte das baldige Ableben des Sultans ankündigten. Sultan Iskandar starb in derselben Nacht und Tunku Ibrahim wurde am nächsten Morgen zum Sultan von Johor ausgerufen. Der „Menteri Besar“ (Chief Minister) von Johor, Abdul Ghani Othman, verlautbarte, dass Sultan Ibrahim und die unmittelbaren Familienangehörigen eine Trauerzeit von 40 Tagen einhalten würden. Noch während der Trauerzeit hatte Sultan Ibrahim seinen ersten Auftritt als Herrscher bei der Konferenz der Herrscher im Februar 2010.

Am 30. Juni 2011 lenkte Sultan Ibrahim den letzten Zug aus der Tanjong Pagar Railway Station, nachdem er Anleitung dazu vom Chief Locomotive Inspector Hasnol Azahari Aman von Keretapi Tanah Melayu erhalten hatte. Es war sein persönlicher Wunsch, zumal sein Großvater Ismail die Verbindung zwischen Singapur und Malaya 1923 eröffnet hatte.

Er erklärte am 5. Februar 2012 Muar zur neuen Königsstadt von Johor und ersetzte damit Johor Bahru. Dies fiel mit den Maulidur Rasul-Feierlichkeiten zusammen.

Ibrahim wurde damit auch der erste Herrscher von Johor, der seine Geburtstagsfeierlichkeiten am 22. November 2012 in Muar abhielt. Die Stadt wählte er wegen der „reichen Geschichte und Tradition neben friedlichen, schönen und fortschrittlichen“ Eigenschaften (“rich in history and tradition besides being peaceful, beautiful and progressive”) und forderte die Staatsregierung auf, alle alten Gebäude in der Stadt zu erfassen und als State Heritage auszuweisen. Er drängte auch darauf, die Sauberkeit des Flusses Sungai Muar zu erhalten und die Bus- und Taxi-Stationen zu verlegen.

Am 23. März 2015 wurde er zum Sultan von Johor gekrönt. Die letzte Krönung davor fand am 10. Februar 1960 statt, als sein Großvater Sultan Ismail gekrönt wurde. Seit 2015 wurde der 23. März zum staatlichen Feiertag ernannt und wird als offizieller Geburtstag des Sultans begangen, weshalb die Geburtstagsfeierlichkeiten am 22. November abgeschafft wurden.

Ibrahim Ismail ist bekannt für seine religiöse Mäßigung und für seine Kritik an der schleichenden Arabisierung der muslimischen Kultur in Malaysia. Trotz seiner Stellung als einziger Sultan in Malaysia ohne Tertiär-(Post-Graduierten)-Ausbildung ist der Sultan bekannt für sein ernsthaftes Interesse für die Verbesserung der Bildung seiner Untertanen.

Erlasse 
Als Staatsoberhaupt hat er das Recht, verschiedene Gesetze zu erlassen. Im Folgenden sind einige seiner Erlasse aufgelistet:

Verlegung des Wochenendes vom Samstag/Sonntag auf Freitag/Samstag 
In Johor wurde ursprünglich, zusammen mit den ehemaligen Unfederated Malay States (standalone British protectorates) Perlis, Kedah, Kelantan und Terengganu, das Wochenende am Freitag und Samstag begangen, im Gegensatz zum Brauch der ehemaligen Federated Malay States sowie Malacca, Penang, Sabah und Sarawak und den Federal Territories, in denen das Wochenende an Samstag und Sonntag begangen wurde. Johor verlegte zusammen mit Perlis das Wochenende am 1. Januar 1994 auf Samstag und Sonntag um sich mit Singapur und Kuala Lumpur zu synchronisieren, da diese Staaten damals eine schnelle Industrialisierung durchliefen.

Am 22. November 2013 erließ Sultan Ibrahim anlässlich seiner Geburtstagsfeierlichkeiten einen Erlass, dass Johor das Wochenende auf Freitag und Samstag zurückverlegte, um es den Muslimen im Staat zu ermöglichen, das Freitagsgebet zu besuchen. Das Gesetz trat am 1. Januar 2014 in Kraft. Dieser Erlass sorgte für Kontroversen, unter anderem, weil es dadurch zu Handelserschwernissen mit Singapur kam.

Umbenennungen 
Im August 2015 erließ Sultan Ibrahim eine Namensänderung für den Distrikt Kulaijaya zum ursprünglichen „Kulai“ und Nusajaya wurde umbenannt in „Iskandar Puteri“, sowie Ledang in „Tangkak“.

Verbot elektrischer Zigaretten 
Mit einem weiteren Erlass verbot Sultan Ibrahim elektrische Zigaretten (vape) in Johor ab dem 1. Januar 2016. Bald darauf wurden in Kelantan und Terengganu ähnliche Gesetze erlassen.

Verbot von überdimensionierten Reklametafeln 
Im Januar 2016 erließ der Sultan ein Gesetz, das Reklametafeln auf eine Größe von 6,1 m × 1,2 m beschränkt, um Gefahren für die Öffentlichkeit auszuschließen und die Städte nicht zu verschandeln.

Kontroversen

Anschuldigungen wegen kriminellen Verhaltens 
Der Ruf von Sultan Ibrahim wurde seit den 1980er Jahren durch einiges Fehlverhalten beeinträchtigt, aber weniger als der seines Vaters, Sultan Iskandar, der beachtliche Medienwirkung durch verschiedene Auftritte erreichte. In den 1980ern wurde er angeklagt, einen Mann während einer Rauferei in einem Nachtclub erschossen zu haben, wurde aber bald darauf begnadigt.

1992 oder Anfang 1993 war Tunku Ibrahim auch in Gewaltausbrüche im Zusammenhang mit der „Gomez-Affäre“ verwickelt, in deren Verlauf sein Vater und der jüngere Bruder, Tunku Majid, wegen zweier tätlicher Angriffe angeklagt waren, die national große Unruhe erregten und zu Verfassungsänderungen führten, wonach auch Mitglieder der königlichen Familie für kriminelle Machenschaften belangt werden dürfen. Eines der Opfer, Rahim Mohd Nor, beschrieb die Angriffe durch Tunku Ibrahim als Sadismus.

Im März 2005 soll ein Mitglied des malaysischen Königshauses aus Eifersucht eine junge Frau, „Yasmin“, angegriffen haben. Der Vater des Opfers, Mohd Yasin, behauptete später, dass der damalige Tunku Ibrahim der Täter gewesen sei.

Weitere Vorfälle 
Kurz vor der Ermordung des philippinischen Politikers Benigno Aquino junior im August 1983 traf sich Tunku Ibrahim mit ihm in Singapur und brachte ihn in Kontakt mit malaysischen Führern. In Johor traf Aquino auch Sultan Iskandar, mit dem er eng befreundet war.

Im Oktober 2005 ereignete sich eine Schlägerei in Pulau Rawa, nachdem ein Prinz von Johor offenbar bei einer Hochzeitsfeier eingedrungen war. Der Prinz verwies einige der Gäste von der Insel, nachdem eine Schlägerei um eine Frau stattgefunden hatte. Die Anwohner, die sich beleidigt fühlten, gingen zunächst, aber kehrten bald wieder mit Golfschlägern und Waffen zurück. Mehrere Gäste wurden verwundet und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Namen der Schuldigen wurden von der Polizei jedoch geheim gehalten. Der Tunku Mahkota (Kronprinz) veröffentlichte eine Mitteilung, in der er die Schuldigen aufforderte, sich zu entschuldigen.

Im folgenden Juni wurden Presseberichte veröffentlicht, wonach Tunku Ibrahim seit 2000 Verkehrsstrafen in der höhe von 26.700 RM angesammelt hatte.

Darüber hinaus gab Tunku Ibrahim viel Geld für besondere Kraftfahrzeugkennzeichen aus. Im Mai 2012 bot er 520.000 RM für das Nummernschild mit den Ziffern WWW 1 für seinen rotorangen Satria Neo. Im Januar 2014 zahlte er 748.000 RM für das Kennzeichen mit den Ziffern W1N für seinen blauen Proton Suprima S.

Wirtschaftliche Aktivitäten 
Trotz seines monatlichen Gehalts von 27.000 RM (etwa 5.600 Euro) beteiligte sich Sultan Ibrahim an verschiedenen Firmen: RedTone (20 % der Anteile), MOL AccessPortal (15 % stakes), RedTone International (20 % der Anteile), 7Eleven Malaysia (8,5 %), Berjaya Assets, Umobile (15 % der Anteile), Berjaya Time Square (20 % der Anteile) sowie Landverkauf von 116 ha an Guangzhou R&F für 4,5 Mrd. $. und Benalec Holdings Landgewinnungsgelände in Pengarang, Tanjung Piai für Erdölraffinerien und Industrieparks, Country Garden's Landgewinnung von Tanjung Kupang für Forest City.

Familie 
Sultan Ibrahim heiratete 1982 Raja Zarith Sofia, die Tochter von Idris Shah II. von Perak.
Mit ihr hat er sechs Kinder:

 Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar (* 30. Juni 1984). 2006 von Sultan Iskandar zum Raja Muda ernannt und wurde Tunku Mahkota in der Nachfolge von Sultan Ibrahim.
 Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah (* 8. April 1986) Sie heiratete Encik (Mr) Dennis Muhammad Abdullah, (ursprünglich: Dennis Verbaas), Fußballer aus den Niederlanden, am 14. August 2017.
 Tunku Idris Iskandar (* 25. Dezember 1987) Der Tunku Temenggong von Johor. Er wurde vertretungsweise zum Regenten von Johor ernannt, als sein Vater und der Tunku Mahkota am 29. September 2012 abwesend waren.
 Almarhum Tunku Abdul Jalil Sultan Ibrahim (* 5. Juli 1990, gest. 5. Dezember 2015) Tunku Laksamana von Johor
 Abdul Rahman Hassanal Jefri (* 5. Februar 1993) Tunku Panglima von Johor.
 Tunku Abu Bakar (* 30. Mai 2001) Tunku Putera von Johor.

Ahnentafel

Titel 
Der volle Titel des Sultans ist: Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim (Seine Majestät Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Der Sultan und Souveräne Herrscher des Staates Johor Darul Ta'zim); Königsname: Sultan Ibrahim Ismail; Anrede: His Majesty / Your Majesty / Sir;
Als Sultan ist er auch Colonel-in-Chief (Oberstleutnant) der Spezialeinheit Grup Gerak Khas des Malaysischen Heeres und Kommandant der Verteidigungstruppe Königliches Heer von Johor (Askar Timbalan Setia Negeri Johor; Jawi: عسكر تيمبالن ستيا نڬري جوهر) im Rang eines Generalmajors.

Ehrungen 
Johor:

  Grand Master und First Class (DK I) des Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati (Königlicher Familienorden von Johor)
  Grand Master und First Class (SPMJ) des Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia (Kronenorden von Johor)
  Grand Master und Knight Grand Commander des Darjah Setia Sultan Ismail Johor Yang Amat di-Berkati (Loyalitätsordens für Sultan Ismail – 1960, SSIJ)
  Sultan Ismail Coronation Medal (PSI 1st class) 10. Februar 1960
  Sultan Mahmud Iskandar Coronation Medal 11. Mai 1981

Malaysia:

  Malaysia:
  Darjah Utama Seri Mahkota Negara (Order of the Crown of the Realm – DMN, 2010)
  Knight Grand Commander des Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara (Order of the Defender of the Realm – 3. Juni 1987, SMN)
  Kelantan:
  Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (Royal Family Order von Kelantan – Star of Yunus, DK)
  Negeri Sembilan:
  Royal Family Order of Negeri Sembilan (DKNS, 14. Februar 2011)
  Pahang:
  Family Order of the Crown of Indra of Pahang (DK I, 24. Oktober 2011)
  Perak:
  Royal Family Order of Perak (DK, 19. April 2010)
  Perlis:
  Perlis Family Order of the Gallant Prince Syed Putra Jamalullail (DK, 16. Mai 2010)
  Selangor:
  First Class des Royal Family Order of Selangor (DK I, 13. Januar 2011)
  Terengganu:
  Member first Class des Family Order of Terengganu (Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia, DK I, 27. April 2013)
  Sabah:
  Grand Commander des Illustrious Order of Kinabalu (Darjah Yang Amat Mulia Kinabalu, SPDK)

Ausländische Ehrungen

  Brunei:
  Royal Family Order of the Crown of Brunei (DKMB)
  Bahrain:
 Order of Sheikh Isa ibn Salman Al Khalifa (Wisam al-Shaikh ‘Isa bin Salman Al Khalifa), First Class

Literatur 
 Abdullah Ali: Malaysian Protocol and Correct Forms of Address. Times Books International 1986. ISBN 9971-65-370-2
 Cheong, Mei Sui: Information Malaysia: 1985 Year Book. Berita Publishing 1985.
 Charles De Ledesma, Mark Lewis, Pauline Savage: Malaysia, Singapore and Brunei. Rough Guides 2003. ISBN 1-84353-094-5
 Gulrose Karim, Desmond Muzaffar Tate: Information Malaysia. Berita Publ. Sdn. Bhd. 1989.
 Roger Kershaw: Monarchy in South-East Asia: The Faces of Tradition in Transition. Routledge 2001. ISBN 0-415-18531-9
 John Victor Morais: The Who's who in Malaysia. Erste Ausgabe 1956 veröffentlicht, J. Victor Morais 1967.
 Ira J. Morris: My East was Gorgeous. Travel Book Club 1958.
 K. N. Nadarajah: Tengku Ahmad Rithauddeen: His Story. Pelanduk Publications 2000. ISBN 967-9787-09-5
 Nesalamar Nadarajah: Johore and the Origins of British Control, 1895–1914. Arenabuku 2000. ISBN 967-9703-18-5
 Abdul Rahman; J. S. Solomon: Challenging Times. Pelanduk Publications 1985. ISBN 967-9780-94-5
 Elizabeth Sleeman: The International Who's Who 2004: Book with Single-User Online Access. Europa Publications/Routledge 2003. ISBN 1-85743-217-7
 Education Forum (Philippines): Towards Relevant Education: A General Sourcebook for Teachers. Alternative Instructional Materials Project, Education Forum 1986. ISBN 971-91006-0-5

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Offizielle Website zur Krönung am 23. März 2015 (indonesisch)
 quora.com

Einzelnachweise 

Person (malaysische Monarchie)
Person (Johor)
Sultan
Honorary Knight Commander des Order of St. Michael and St. George
Malaysier
Geboren 1958
Mann